«Эпохи, герои и судьбы» — пятый студийный альбом группы «Гран-КуражЪ», который вышел 12 февраля 2021 года.

Об альбоме 
Первые композиции для альбома, «Адреналин», «Кто?» и «Волна», были записаны и представлены в 2018 году одновременно с объявлением нового вокалиста группы — Петра Елфимова. Впоследствии «Адреналин» и «Кто?» были для альбома перезаписаны, а «Волна» пересведена под единое звучание. Часть материала для альбома была написана и существовала в том или ином виде на несколько лет ранее вне группы «Гран-КуражЪ». Музыку для песни «Связаны кровью» Михаил Бугаев написал для в итоге несостоявшегося альбома проекта Маргариты Пушкиной MARGENTA. Песни «Эра пустоты», «Без потерь», «Кто?», «Волна» в группу принёс Пётр Елфимов в близких к финальному вариантах. При работе над альбомом идея была продолжить тему постапокалипсиса, начатую альбомом «Жить как никто другой» в титульной композиции, что нашло отражение как в смысловом содержании песен, так и в порядке их расположения на альбоме.
Издание планировалось на апрель 2020 года, однако из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, цифровой релиз был перенесен на начало 2021 года.
Издание альбома на CD состоялось 26 марта 2021 года.

Альбом попал в американский плей-лист Apple Music - Breaking Metal. Песня "Птица небесная" попала в топ-5 плейлиста американского сервиса TIDAL – Riffology, а также в плей-лист Метал - российского Сбер-Звука, плейлист "Стихии метала" в Яндекс-Музыке. Песни с нового альбома "Птица небесная" и "Город-призрак" попали в официальный плей-лист в контакте "Новый русский рок". Также альбом Гран-Куража попал на 2 место в чарте продаж на сайте sontrack. Буквально в первые часы после выхода, альбом занял второе место в рок-чарте российского iTunes и четвертое место в общем чарте. 

Песня "Без потерь" попала в ротацию на НАШЕм радио и, в итоге, заняла в хит-параде "Чартова дюжина" 1 место. Спустя некоторое время, этот успех повторила песня "Птица небесная", которая также заняла первое место в хит-параде "НАШЕго радио".

Список композиций

Участники записи

Группа Гран-КуражЪ 
 Пётр Елфимов — вокал, акустическая гитара, клавишные, перкуссия
 Михаил Бугаев — электрогитара, акустическая гитара, клавишные
 Юрий Бобырёв — электрогитара, акустическая гитара, звукорежиссёр 
 Павел Селеменев — бас-гитара
 Алексей Путилин — барабаны, перкуссия
 Вячеслав Стосенко — барабаны
 Хор в композиции «Адреналин»: Михаил Бугаев, Павел Селеменев, Юрий Бобырёв, Алексей Путилин

В записи альбома принимали участие 
 Lex Romano — клавишные
 Zakk Hemma — барабаны
 Иван Изотов — бас-гитара
 Александр Стрельников — соло в композиции «Эра пустоты»
 Анастасия Мокиенко — флейта в композиции «Птица небесная»
 Хор в композиции «За мечтой»: Пётр Елфимов, Агата Трубицына и Кристина Овсепян

Дополнительная информация 
 Запись гитар: студия «SonicPlant»
 Запись вокала: студия Петра Елфимова
 Запись барабанов: студия «Vintage records» (звукорежиссёры: Александр Меренков, Юрий Бобырёв).
 Сведение и мастеринг: Макс Новиков
 Обложка: MAYHEM PROJECT DESIGN

Ссылки 
 «Эпохи, герои и судьбы» на цифровых площадках.
 
 

Альбомы группы «Гран-КуражЪ»
Альбомы России